Sainte-Foy oder Ste-Foy leitet sich von dem französischen Namen der heiligen Fides von Agen ab und steht für:
 Sainte-Foy (Québec), Gemeinde in Kanada

Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Foy (Landes), Département Landes
 Sainte-Foy (Saône-et-Loire), Département Saône-et-Loire
 Sainte-Foy (Seine-Maritime), Département Seine-Maritime
 Sainte-Foy (Vendée), Département Vendée

mit Namenszusatz:
 Sainte-Foy-d’Aigrefeuille, Département Haute-Garonne
 Sainte-Foy-de-Belvès, Département Dordogne
 Sainte-Foy-de-Longas, Département Dordogne
 Sainte-Foy-de-Montgommery, Département Calvados
 Sainte-Foy-de-Peyrolières, Département Haute-Garonne
 Sainte-Foy-la-Grande, Département Gironde
 Sainte-Foy-la-Longue, Département Gironde
 Sainte-Foy-l’Argentière, Département Rhône
 Sainte-Foy-lès-Lyon, Département Rhône
 Sainte-Foy-Saint-Sulpice, Département Loire

Kirchengebäude in Frankreich:
 Ste-Foy (Conques) im Département Aveyron
 Ste-Foy de Morlaàs im Département Pyrénées-Atlantiques
 Ste-Foy (Sélestat) im Département Bas-Rhin

Personen:
 Philippe-Auguste de Sainte-Foy (1721–1795), französischer Offizier und Schriftsteller

Siehe auch:
 Sainte-Foi, Gemeinde im französischen Département Ariège